Eine wie keine steht für:

 Eine wie keine (Fernsehserie), deutsche Fernsehserie (2009)
 Eine wie keine (Film), US-amerikanischer Film (1999)

Siehe auch:
 Eine wie keiner